Miklós Gyula (1832–1894) szőlész, borászati kormánybiztos, országgyűlési képviselő
 Miklós Gyula (1855–1923) politikus, országgyűlési képviselő, Borsod vármegye főispánja
 Miklós Gyula (1863–1914) lapszerkesztő
 Miklós Gyula (1892–?) festő
 Miklós Gyula (1905–1990) katonatiszt, vezérkari alezredes
 Miklós Gyula (1938) énektanár, karnagy